Jungowie
 (11518) Jung – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Jung – miasto w Szwecji
 Jung – film z 1996
 Jung – film z 2000

Osoby o nazwisku Jung:
 Ambrosius Jung (senior) (1471–1548) – niemiecki uczony, humanista, lekarz, doktor nauk medycznych, wykładowca
 Ambrosius Jung (1510–1559) – niemiecki uczony, humanista, lekarz
 Carl Jung (malarz) (1852–1912) – niemiecki malarz, grafik i profesor
 Carl Gustav Jung (1875–1961) – szwajcarski psychiatra i psycholog
 Carl Gustav Jung (1794–1864) – szwajcarski chirurg, anatom, dziadek Carla Gustava Junga juniora
 Dariusz Jung (ur. 1971) – polski kick-bokser
 Emma Jung z d. Emma Rauschenbach (1882–1955) – szwajcarska psychoanalityczka
 Claudia Jung (ur. 1964) – niemiecka piosenkarka muzyki pop
 Anna Jung (ur. 1944) – polski lekarz, pediatra, nefrolog, alergolog
 André Jung (1793–1863) – francuski historyk, archeolog, teolog, organizator publicznej biblioteki strasburskiej
 Bertel Jung (1872–946) – fiński architekt, publicysta i redaktor, brat Valtera Junga
 Bogumiła Jung – polski designer, projektant wnętrz
 Bohdan Jung – polski ekonomista, publicysta, profesor w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej
 Dariusz Jung (ur. 1971) – polski kick-bokser, bokser i karateka, mistrz świata amatorów i zawodowców
 Dawid Jung (ur. 1980) – polski poeta, krytyk literacki i teatralny
 Edgar Julius Jung (1894–1934) – niemiecki prawnik, polityk i publicysta
 Edward Jung (1912–1941) – polski duchowny katolicki
 Elżbieta Jung – polska historyk, mediewista
 Franz Jung (1888–1963) – niemiecki pisarz, ekonomista i polityk
 Franz Jung (ur. 1936) – duchowny katolicki, wielki dziekan kłodzki
 Franz Josef Jung (ur. 1949) – niemiecki prawnik, polityk
 Fritz Jung (1903–1981) – niemiecki lekarz i profesor na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
 Georg Jung (1899–1957) – austriacki malarz
 Georg Conrad Jung (1612–1691) – niemiecki drukarz, malarz, rytownik, geograf i kartograf
 Grzegorz Jung (ur. 1950) – polski fizyk, profesor Uniwersytetu Ben-Guriona w Negev (Izrael)
 Herman Jung (ok. 1818–1890) – polski piwowar pochodzenia niemieckiego
 Jaan Jung (1835–1900) – estoński historyk, folklorysta, twórca pierwszego katalogu zabytków Estonii
 Joanna Jung – polska ilustratorka i autorka literatury dziecięcej
 Johann Georg Jung (1583–1641) – niemiecki drukarz, kartograf i malarz
 Johann Heinrich Jung zwany również Jung-Stilling (1740–1817) – niemiecki pisarz
 Johann Hans Jung (1425–1505) – niemiecki uczony, lekarz, doktor nauk medycznych, wykładowca, patrycjusz
 Jakub Fryderyk Alexander Jung (1799–1884) – niemiecki pisarz, filozof, publicysta, krytyk literacki
 Julius Jung (1851–1910) – niemiecki historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu w Pradze
 Juliusz Jung (1837–1916) – niemiecki architekt
 János Jung (1841–1917) – austro-węgierski biskup tytularny
 Karl Otto Jung (ur. 1938) – niemiecki malarz i grafik, historyk sztuki
 Krzysztof Jung (1951–1998) – polski malarz, grafik, twórca koncepcji teatru plastycznego
 Leszek Jung – polski informatyk
 Marianne Jung (1784–1860) – niemiecka aktorka i tancerka pochodzenia austriackiego, miłość Goethego
 Mathias Jung (ur. 1958) – niemiecki biathlonista, olimpijczyk, dwukrotny złoty medalista mistrzostw świata
 Mikołaj Jung (1855–1905) – rosyjski oficer marynarki pochodzenia niemieckiego
 Seweryn Jung (ok. 1682–1711) – śląski misjonarz, pierwszy Europejczyk, który dotarł do Sudanu z o. Carla di Genova
 Simonetta Jung (1917–2005) – belgijska malarka włoskiego pochodzenia
 Stefan Jung (ok. 1409 – przed 1470) – słowacki burmistrz Bańskiej Bystrzycy niemieckiego pochodzenia
 Ulrich Jung (1478–1539) – niemiecki humanista, lekarz, wykładowca, hebraista
 Tamás Jung (1911–1992) – serbski duchowny katolicki pochodzenia niemieckiego, biskup diecezji Zrenjanin
 Theodore Jung (1803–1865) – francuski malarz niemieckiego pochodzenia
 Władysław Jung (1870–1940) – polski wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego
 Václav Alois Jung (1858–1927) – czeski pisarz, poeta, tłumacz i leksykograf
 Valter Jung (1879–1946) – fiński architekt niemieckiego pochodzenia, designer wnętrz, rysownik, brat Bertela Junga